Giovanni Vincenzo Bonzano – cardinale italiano
Mario Bonzano – ufficiale e aviatore italiano
Piero Carlo Bonzano – imprenditore italiano
Ugo Bonzano – allenatore di calcio e calciatore italiano